Országos Katolikus Szövetség rövidítése
 Országos Kereskedelmi Szövetség rövidítése